OCRE steht für:
 Online Coins of the Roman Empire, Onlineplattform zur Erforschung der reichsrömischen Münzprägungen

OCRe steht für:
 Ontology of Clinical Research, Ontologie auf Basis von Web Ontology Language 2 zur Definition und Analyse von Humanstudien

Ocre steht für:
 Ocre, italienische Gemeinde in der Provinz L’Aquila, Abruzzen
 Castello di Ocre, befestigte Siedlung in der italienischen Gemeinde Ocre
 Ocre (Tholon), Nebenfluss der Tholon, Fluss im Département Yonne, Region Bourgogne-Franche-Comté, Frankreich
 Le Val d’Ocre, französische Gemeinde im Département Yonne, Region Bourgogne-Franche-Comté

Siehe auch:
 Saint-Martin-sur-Ocre (Loiret)
 Saint-Martin-sur-Ocre (Yonne)

Abkürzung